Haberbühl ist der Ortsname von

 Haberbühl (Drachselsried), Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Haberbühl (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern